Nasutoceratops é um género de dinossauro ceratopsídeo da família Centrosaurinae. Tinha dois chifres longos acima dos olhos e media cerca de cinco metros de comprimento. A espécie-tipo é denominada Nasutoceratops titusi. Seus restos fósseis foram encontrados na formação Kaiparowits, Utah e datados do Campaniano, estágio do Cretáceo Superior, entre 76 e 75 milhões de anos.

O Nasutoceratops era um grande herbívoro quadrúpede com um focinho curto e chifres arredondados únicos acima de seus olhos que foram comparados aos do gado moderno. Estendendo-se quase até a ponta do focinho, esses chifres são os mais longos de todos os membros da subfamília Centrosaurinae. A presença de elementos pneumáticos nos ossos nasais de Nasutoceratops é uma característica única e desconhecida em qualquer outro ceratopsídeo.

Descoberta

O Nasutoceratops é conhecido a partir do holótipo UMNH VP 16800, um crânio quase completo parcialmente associado, um processo coronóide, um sincervical, três vértebras dorsais anteriores parciais, uma cintura escapular, um membro anterior esquerdo associado, partes do membro anterior direito e impressões na pele. Dois espécimes foram encaminhados: UMNH VP 19466, um crânio adulto desarticulado constituído por uma pré-maxila, maxila e nasal incompletas, e UMNH VP 19469, um escamoso isolado de um subadulto. O holótipo foi descoberto e coletado em 2006 durante o Projeto Kaiparowits Basin, iniciado pela Universidade de Utah em 2000. Ele foi recuperado do arenito do canal da unidade intermediária da Formação Kaiparowits superior dentro do Monumento Nacional Grand Staircase-Escalante (MNGSE), em sedimentos que data do final do estágio Campaniano do período Cretáceo, aproximadamente 75 milhões de anos atrás.

Foi nomeado e descrito pela primeira vez em uma tese por seu descobridor Eric Karl Lund em 2010 como Nasutuceratops titusi, permanecendo a princípio um nomen ex dissertatione inválido. A equipe de paleontólogos Scott D. Sampson, Lund, Mark A. Loewen, Andrew A. Farke e Katherine E. Clayton o nomearam validamente em 2013, alterando o nome genérico para Nasutoceratops. A espécie tipo é Nasutoceratops titusi. O nome genérico vem de nasutus em latim que significa "nariz grande", e ceratops, "cara com chifres" em grego. O nome específico homenageia Alan L. Titus por recuperar fósseis do animal no MNGSE.

Descrição

O crânio do holótipo tem aproximadamente 1,5 metros de comprimento. Seu comprimento do corpo foi estimado em 4,5 metros, seu peso em 1,5 toneladas. Nasutoceratops tem várias características derivadas únicas ou autapomorfias. A parte do focinho ao redor da narina é fortemente desenvolvida, representando cerca de três quartos do comprimento do crânio na frente das órbitas oculares. A parte traseira de cada osso nasal é escavada por uma grande cavidade interna. A superfície de contato entre a maxila e a pré-maxila é excepcionalmente grande. A maxila também possui uma grande flange interna que contata a pré-maxila através de duas facetas horizontais. Os chifres da testa em suas bases são apontados para frente e para fora, depois se curvam para dentro e, finalmente, torcem suas pontas para cima.

Nasutoceratops também mostra uma combinação única de características que em si não são únicas. O chifre no nariz é baixo e estreito, com uma base alongada. O esquamosal tem uma crista alta em sua superfície superior, indo da direção da cavidade ocular em direção à borda esquamosal. O folho do crânio é mais ou menos circular com seu ponto mais largo na borda média. Os osteodermos na borda do babado, os epiparietais e os episquamosais, não têm a forma de espigas, mas têm a forma de simples crescentes baixos. A borda do folho traseiro não é entalhada, mas tem uma epiparietal na linha média.

O focinho do Nasutoceratops era curto e alto; seus ossos nasais apresentam cavidades internas que os autores consideram como escavações pneumáticas, invadindo o osso a partir da cavidade nasal. Isso é digno de nota porque nasais pneumáticos são desconhecidos em qualquer outro ceratopsídeo, o que sustenta que essa característica representa uma característica derivada única desse gênero. Nasutoceratops tinha até 29 posições de dentes na maxila, cada uma ocupada por vários dentes empilhados. O teto do crânio entre as órbitas oculares é abobadado e é marcadamente mais alto que a região do focinho. O arranjo de chifres da testa que se projeta horizontalmente foi comparado ao do gado moderno pelo paleontólogo David Hone. Os chifres da testa abrangem aproximadamente 40% do comprimento total do crânio, quase atingindo o nível da ponta do focinho, e com um comprimento do núcleo ósseo de até 457 milímetros são os mais longos conhecidos de qualquer membro da família Centrosaurinae, tanto em termos absolutos quanto relativos.

O epijugal (chifre da bochecha) tem um comprimento de 85 milímetros, também o maior conhecido entre os Centrosaurinae. O folho do crânio é moderadamente longo e perfurado por uma grande fenestra parietal em forma de rim em cada lado. Além do epiparietal da linha média, existem sete epiparietais em cada lado e cerca de quatro a cinco episquamosais. No membro anterior, a ulna é excepcionalmente robusta com um grande processo de olécrano. Das três manchas com impressões de pele encontradas perto do ombro esquerdo, uma mostra um padrão de grandes escamas hexagonais, de oito a onze milímetros de largura, cercadas por escamas triangulares menores.

Classificação
Nasutoceratops foi atribuído a família Centrosaurinae em 2013, em uma posição relativamente basal. Uma análise filogenética realizada por Sampson et al. (2013) considerou que Nasutoceratops é o táxon irmão de Avaceratops. De acordo com este estudo, a existência de Nasutoceratops apoiaria a hipótese de separação faunística entre o norte e o sul de Laramidia. Seu clado seria diferente dos Centrosaurinae do norte na retenção de chifres de sobrancelhas longos e um chifre de nariz curto, combinado com o desenvolvimento, convergente com os Chasmosaurinae, epiparietais baixos. Em 2016, este clado foi nomeado Nasutoceratopsini; ele contém Nasutoceratops, bem como ANSP 15800 (o holótipo de Avaceratops), MOR 692 (anteriormente tratado como um espécime adulto de Avaceratops), o CMN 8804 recém-descrito da Formação Oldman e outro ceratopsiano não descrito encontrado em Malta, Montana. O cladograma apresentado a seguir segue uma análise filogenética dos Centrosaurinae por Chiba et al. (2017), que incluiu uma reavaliação sistemática de Medusaceratops lokii:

Paleoecologia

O único espécime conhecido de Nasutoceratops foi recuperado na Formação Kaiparowits, no sul de Utah. A datação radiométrica argônio-argônio indica que a formação geologica em questão foi depositada entre 76,1 e 74,0 milhões de anos atrás, durante o estágio Campaniano do período Cretáceo Superior. Durante o período Cretáceo Superior, o local da Formação Kaiparowits estava localizado perto da costa ocidental do Mar Interior Ocidental, um grande mar interior que dividia a América do Norte em duas massas de terra, Laramidia a oeste e Appalachia a leste. O planalto onde os dinossauros viviam era uma antiga planície de inundação dominada por grandes canais e abundantes pântanos de turfa, lagoas e lagos, e era cercado por terras altas. O clima era úmido e úmido, e suportava uma gama abundante e diversificada de organismos. Esta formação contém um dos melhores e mais contínuos registros da vida terrestre do Cretáceo Superior no mundo.

O Nasutoceratops compartilhou seu paleoambiente com terópodes como dromaeossaurídeos, o troodontídeo Talos sampsoni, ornitomimídeos como Ornithomimus velox, tiranossaurídeos como Teratophoneus, anquilossaurídeos blindados, os hadrossauros de bico de pato Parasaurolophus cyrtocristatus e Gryposaurus monumentensis, os ceratopsianos Utahceratops gettyi e Kosmoceratops rich e o oviraptorossauro Hagryphus giganteus. A paleofauna presente na Formação Kaiparowits incluiu condríctios (tubarões e raias), sapos, salamandras, tartarugas, lagartos e crocodilianos. Uma variedade de mamíferos primitivos estava presente, incluindo multituberculados, marsupiais e insetívoros.

Ver também 
 Outros dinossauros
 Taxonomia dos dinossauros

Ligações externas
 
 

Centrosaurinae
Dinossauros do Cretáceo
Dinossauros da América do Norte
Espécies fósseis descritas em 2013